Шустовы может означать:
 Шустовы — русский дворянский род.
 Шустовы — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Шустовы — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.